Cocorná kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cocorná (ort), Antioquia, 
 Cocorná (kommun), Antioquia,